Philip Yorke (1. hrabia Hardwicke) –
 Philip Yorke (2. hrabia Hardwicke) –
 Philip Yorke (3. hrabia Hardwicke) –

Zobacz też